

Sigle 
UND est un sigle pouvant faire référence à :

Universités 
 Université du Dakota du Nord, université américaine ;
 Université Notre-Dame-du-Lac, université américaine ;

Partis politiques 
 Union nationale des indépendants, parti monégasque.

Voir aussi